«Girl’s Not Grey» — песня калифорнийской рок-группы AFI. Выпущена в качестве дебютного сингла с их шестого студийного альбома Sing the Sorrow в июне 2003 года. Это один из наиболее успешных синглов, поднявшийся на 7-ю строчку чарта Alternative Songs и 14-ю строчку чарта Bubbling Under Hot 100 Singles. Также песня заняла 50-ю строчку в ТОП-50 величайших гитарных рифов первого десятилетия XXI века по версии журнала Total Guitar. Клип на песню был спродюсирован Дэвидом Слэйдом.

Также песня звучит в видеоиграх Rock Band 2 и Guitar Hero 5, а также в приложении Tap Tap Revenge для iPod touch.

Список композиций 
Промо CD
 «Girl’s Not Grey» — 3:10

Промо VHS
 «Girl’s Not Grey» (Final) (Клип) — 3:11

США — промо 7"
 «Girl’s Not Grey» — 3:10
 «Now The World» (С сессий Sing the Sorrow) — 3:45

Британия — 7"
 «Girl’s Not Grey» — 3:10
 «The Hanging Garden» (live at BBC Maida Vale Studio) — 3:45

Европа
 «Girl’s Not Grey» — 3:10
 «This Celluloid Dream» (Demo) — 4:18
 «Synesthesia» (Demo) — 4:35
 «Girl’s Not Grey» (Final) (Клип) — 3:11

Германия
 «Girl’s Not Grey» — 3:10
 «This Celluloid Dream» (Demo) — 4:18

Британия — CD 1
 «Girl’s Not Grey» — 3:10
 «The Hanging Garden» (live at BBC) — 3:45
 «Synesthesia» (Demo) — 4:35
 «Girl’s Not Grey» (Final) (Клип) — 3:11

Британия — CD 2
 «Girl’s Not Grey» — 3:10
 «Reiver’s Music» (С сессий 336) — 3:23
 «Now The World» (С сессий 336) — 4:01
 «Girl’s Not Grey» (Prelude) (Клип) — 3:11

Примечания 

Синглы AFI
Синглы 2003 года
Синглы по алфавиту
Песни по алфавиту
Песни, спродюсированные Бутчем Вигом